Samorost může být:
 Samorost, objekt vzniklý působením přírodních sil a procesů; přeneseně i osobitý člověk
 Samorost (film), český film z roku 1983
 Samorost (hra), česká flashová point-and-click adventura